Серо де Агва има више значења:

 Серо де Агва (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Серо де Агва, Терсера Сексион (Сан Хуан Баутиста Коистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо де Агва (Сан Хуан Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо де Агва (Сан Маркос Артеага), насеље у савезној држави Оахака у Мексику